Glos steht für:

 Glos, französische Gemeinde im Département Calvados

Glos ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Glos (* 1944), deutscher Politiker (CSU)
 Wiesław Glos (1936–2021), polnischer Fechter
Siehe auch:
 Gloss